Сенное — топоним, название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Сенное — деревня в Узденском районе Минской области.

Казахстан 
 Сенное — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сенное — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Сенное — деревня в Злынковском районе Брянской области.
 Сенное — село в Севском районе Брянской области.
 Сенное — село в Рамонском районе Воронежской области.
 Сенное — деревня в Абанском районе Красноярского края.
 Сенное — хутор в Советском районе Курской области.
 Сенное — село в Переволоцком районе Оренбургской области.
 Сенное — деревня в Угранском районе Смоленской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Сенное — село в Белогорском районе.
 Сенное — упразднённое село в Симферопольском районе.
 Сенное — упразднённое село в Кировском районе.

Украина 
 Сенное — село в Балтском районе Одесской области.
 Сенное — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Сенное — село в Краснопольском районе Сумской области.
 Сенное — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Сенное — с 1946 по 1992 г. название села Русивель Гощанского района Ровненской области.
Сенное — до 1963 г. название села Садовое в Гощанском районе Ровненской области.

См. также 
 Сенное — озеро в Мурманской области.
 Сенное сельское поселение